Чемпионат Китая по футболу 2018 (, ) — 15-й сезон с момента основания Супер-лиги Китая. Титульным спонсором Супер-лиги является страховая компания Ping An Insurance.

Действующий чемпион — Гуанчжоу Эвергранд Таобао.

Регламент

Общие сведения 
16 клубов-участников сыграют традиционный двухкруговой турнир из 30 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — дома и в гостях). Команды, набравшие наибольшее количество очков, будут представлять Китай в азиатских кубках сезона 2019 года, а команды, занявшие два последних, 15-16-е места, покинут Супер-лигу.

Участие лучших команд в Лиге чемпионов АФК 
В розыгрыше Лиги чемпионов АФК 2019 Китай будут представлять 4 клуба: чемпион Китая и обладатель кубка Китайской футбольной ассоциации 2019 квалифицируются непосредственно в групповой этап Лиги чемпионов, а клубы, занявшие 2-е и 3-е места в турнирной таблице, будут стартовать с раунда плей-офф. В случае, если кубок ФА выиграет команда из первой тройки чемпионата 2018, то в ЛЧ АФК 2019 Китай будет представлять клуб, занявший в чемпионате 4-е место.

Клубы-участники

Команды, получившие повышение в классе (Первая лига, сезон 2017 года) 
 Далянь Ифан
 Бэйцзин Жэньхэ

Команды, покинувшие Суперлигу (Чемпионат Китая по футболу 2017 года) 
 Яньбянь Фуде
 Ляонин Хувин

Иностранные игроки 
В течение сезона клубы могут зарегистрировать в общей сложности шесть иностранных игроков, но их число в любой момент времени ограничено четырьмя. В заявку на каждый матч может быть внесено не более трех иностранных игроков. Кроме того, иностранцем не будет считаться один игрок китайского происхождения из Гонконга, Макао или Тайваня (за исключением вратарей) при условии, что как профессиональный игрок он впервые зарегистрирован в футбольной федерации одной из этих стран.

Турнирная таблица 

Источник: Sina Sports
(C) Чемпион; (Q) Квалифицирован для Лиги чемпионов АФК; (R) Выбывшая команда.

Данные обновлены по состоянию на 30 ноября 2018

Результаты матчей 
 •  •

Потуровая турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги 
 Таблицы, последние результаты на сайте championat.com

2018
Спорт в Китае в 2018 году
Азиатские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018